Вержи́цкий (Вержицкая) () — фамилия белорусского происхождения.

Мужчины 
 Вержицкий, Григорий Анатольевич (род. 1958) — бывший председатель Кемеровского горсовета, заместитель главы администрации Новокузнецка.
 Вержицкий, Даниил Григорьевич (род. 1986) — директор Новокузнецкого филиала КемГУ с 2017 года.

См. также 
 Вежбицкий
 Вержбицкий

Примечания